Die Campionato Sammarinese di Calcio 2003/04 war die 19. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga der Männer.

Die Meisterschaft wurde in zwei Phasen ausgetragen. Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

SS Pennarossa konnte das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen. Dabei kam es in beiden Bewerben zu einer Neuauflage des Vorjahresfinales gegen den letztjährigen Double-Gewinner SP Domagnano. Es war in beiden Bewerben der jeweils erste Triumph des SS Pennarossa.

Grunddurchgang

Gruppe A

Gruppe B 

Der SP Domagnano gewann Gruppe B aufgrund der besseren Direktbegegnungen gegen den SS Murata (1:0, 2:2).

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Das folgende Diagramm gibt die Ergebnisse des Meisterschaftsplayoffs wieder. Die beiden Gruppensieger erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Die Bezeichnungen Ax bzw. Bx geben die Gruppe und die Platzierung der jeweiligen Mannschaft im Grunddurchgang an. Vx kennzeichnet Teams, die von der Sieger- in die Verliererrunde wechselten, sowie die Nummer des Spiels, welches sie verloren hatten.

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 16. Juli 2013

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04